Troia (filme) —  filme estadunidense de 2004, Troy no original

Geografia 
 East Troy — vila no estado do Wisconsin
 Troy (Alabama) — cidade no estado do Alabama
 Troy (Carolina do Norte) — cidade no estado da Carolina do Norte
 Troy (Carolina do Sul) — cidade no estado da Carolina do Sul
 Troy (Idaho) — cidade no estado do Idaho
 Troy (Illinois) — cidade no estado do Illinois
 Troy (Indiana) — cidade no estado do Indiana
 Troy (Kansas) — cidade no estado do Kansas
 Troy (Michigan) — cidade no estado de Michigan
 Troy (Missouri) — cidade no estado de Missouri
 Troy (Montana) — cidade no estado de Montana
 Troy (Nova Iorque) — cidade no estado de Nova Iorque
 Troy (Ohio) —  cidade no estado de Ohio
 Troy (Pensilvânia) — distrito no estado da Pensilvânia
 Troy (Tennessee) —  cidade no estado do Tennessee
 Troy (Texas) —  cidade no estado do Texas
 Troy Grove —  vila no estado do Illinois

Desambiguações de topônimos